

Clubs esportius 
 Futbol Club Barcelona: entitat esportiva de Barcelona, fundada el 1899.
 Fußball-Club Bayern München: entitat esportiva de Munic, fundada el 1900.

Informàtica 
 File control block (bloc de control d'arxius): estructura de sistema d'arxius en el qual es manté l'estat d'un fitxer obert.